

Patronyme 

 Serge Kampf (1934-2016), homme d'affaires français d'origine suisse ;
 Dietrich Kampf (né en 1953), sauteur à ski allemand ;
 Laura Kampf (née en 1983), vidéaste web allemande.

Voir aussi 
 Mein Kampf